RKT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ras al Khaymah International, Ras Al Khaimah, Emirati Arabi Uniti